Malm kan som auktorsförkortning betyda:

 August Wilhelm Malm
 Jacob von Malm

Robotskapade auktorsförkortningar